Okręty US Navy o nazwie USS  "Cimarron":
 Pierwszy   był kanonierką. Zwodowany w 1862.
 Drugi  był zbiornikowcem. Zwodowany w 1939, wycofany ze służby w 1968.
 Trzeci  był zbiornikowcem. Zwodowany w 1979, wycofany ze służby w 1999.

Cimarron